

Cinema
Hoop-La – film del 1919 diretto da Louis Chaudet
Hoop-La – film del 1933 diretto da Frank Lloyd

Televisione
Hoop-La – episodio del 2009 della serie tv Daddy's Girls